Dublinčani je lahko:

 Dublinčani, prebivalci Dublina.
 Dublinčani, zbirka kratkih zgodb James Joyca
 The Dubliners (Dublinčani) - irska folk skupina
 Dublinčan - irski sir